Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Монто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен